«Сто из ста» — дебютный студийный альбом ST, выпущенный 28 октября 2008 года на «Монолит» при поддержке компании Phlatline.

Список композиций

Рецензии 
 — пишет Андрей Никитин на сайте Billboard-Magazine.ru 

 — пишет Ольга Абрамова на сайте PRORAP.ru

Примечания 

Альбомы ST
Альбомы лейбла «Монолит Рекордс»
Дебютные альбомы 2008 года